Alexandru Popa este numele purtat de mai multe persoane:
Alexandru Popa, arheolog român
Alexandru Popa, scriitor român
Alexandru Popa, politician român